Christoph von Tiedemann – szef Kancelarii Rzeszy, współpracownik kanclerza Ottona von Bismarcka, poseł do sejmu pruskiego i Reichstagu, prezydent Królewskiej Regencji w Bydgoszczy
 Heinrich von Tiedemann-Seeheim – polityk niemiecki, ziemianin, jeden z założycieli Hakaty
 Ludwig von Tiedemann – niemiecki architekt
 Neil Tiedemann – amerykański duchowny katolicki, pasjonista

Uwagi 
 Tiedemann Giese (ujednoznacznienie)